

Највећи крузер: Harmony of the Seas (2016)

Списак крузера по величини (у свијету):

Надолазећи крузери

Страдали бродови (+100,000 GT)

Спољашње везе 

 Cruise Critic review

Бродови